Le Mort est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Mort, film français de Louis Feuillade, réalisé et sorti en 1909 ;
 Le Mort, film dramatique belge réalisé par Émile-Georges De Meyst, sorti en 1936 ;
 Le Mort, récit de Georges Bataille écrit entre 1942 et 1944, publié posthume en 1964.